Уолтън може да се отнася за:
 Хора
 Джаки Уолтън (?), английска писателка
 Уилям Уолтън, няколко души с това име
 Ърнест Уолтън (1903-1995), ирландски физик

 Окръзи в Съединените щати
 Уолтън (окръг, Джорджия)
 Уолтън (окръг, Флорида)